

Geografia

Shapwick, in Dorset, Inghilterra
Shapwick, in Somerset, Inghilterra